Aurangabad – miasto w północno-wschodnich Indiach, w stanie Bengal Zachodni
 Aurangabad – miasto w północno-wschodnich Indiach, w stanie Bihar
 Aurangabad – miasto w zachodnich Indiach, w stanie Maharasztra
 Aurangabad – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Aurangabad – dystrykt w zachodnich Indiach, w stanie Maharasztra
 Aurangabad – dystrykt w północno-wschodnich Indiach, w stanie Bihar